Johann Zahneisen ist der Name folgender Personen:

* Johann Zahneisen (Politiker, 1819) (1819–1886), Bergmann und Abgeordneter
 Johann Zahneisen (Politiker, 1886) (1886–1938), Bergmann und Abgeordneter